Дино:

Имя 
 Дино — мужское имя.
 Дино Мерлин (род. 1962) — боснийский певец, музыкант, поэт и композитор.
 Дино Сани (род. 1932) — известный бразильский футболист и тренер.
 Дино Сефир — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Дино да Коста (род. 1931) — бразильский футболист, нападающий.
 Дино Елусич (род. 1992), также известный как просто Дино, — хорватский певец, победитель самого первого «Детского Евровидения» в 2003 году.
 Дино Феррари (род. 1932), настоящее имя Альфредо — итальянский инженер, сын основателя компании Ferrari.

Фамилия 
 Дино, Гюзин (1910—2013) — турецкий лингвист, переводчик и писательница.
 Дино, Джемиль (1894—1972) — албанский политик и дипломат.

Другое 
 Герцог Дино (фр. Duc de Dino) — итальянский и французский аристократический титул.
 Дино (народ)
 Отряд Дино
 Фиат Дино
 Феррари Дино